Сергей Дя́гилев:
 Дягилев, Сергей Александрович (род. 1967) — российский композитор и дирижёр.
 Дягилев, Сергей Павлович (1872—1929) — русский театральный деятель, организатор «Русских сезонов» в Париже, коллекционер.